Тандер-Бей () — город в Канаде, в западной части провинции Онтарио, на северном берегу озера Верхнего в устье реки Каминистиква (Каминистикиа).

Тандер-Бей был образован в 1970 году в результате объединения городов Форт-Уильям и Порт-Артур и прилегающих  Нибинг и Макинтайр. На момент объединения каждый из обоих городов имел около 50 тысяч жителей. В период после объединения рост населения был медленным.

Тандер-Бей отличается очень высоким в сравнении со средним по стране уровнем преступности. Он лидирует среди крупных городских образований Канады по количеству убийств на душу населения и считается «столицей убийств». Другой проблемой являются грабежи, вызванные растущей наркоманией.

В Тандер-Бей расположен Университет Лейкхед, а также Конфедерейшн колледж.

История 
До прихода европейцев на северном побережье озера Верхнее жили общины Оджибве. В XVII веке сюда приходят французские торговцы пушниной. В 1679 году французы построили форт Каминистигуайан на реке Каминистиква, но позднее он был покинут. Постоянное поселение здесь появилось в 1803 году, когда Северо-Западная компания построила Форт-Уильям. В начале XIX века он был центром канадской торговли пушниной, но после объединения Северо-Западной компании с Компанией Гудзонова залива его значение ослабло. К середине века основной отраслью региона стала добыча полезных ископаемых — меди, золота, серебра.

В это время Канада стала проявлять интерес к экспансии на запад. Инженеру Саймону Доусону было поручено обустройство пути в Форт-Гарри, ныне Виннипег. Устье реки Каминистиква не годилось для навигации, и отправной точкой для «дороги Доусона» было выбрано находившееся к северо-востоку от Форт-Уильяма «Депо» — с 1805 года служившее местом высадки кораблей. В 1870 году полковник Уолсли, прибывший для подавления восстания на Ред-Ривере, переименовал Депо в Гавань Принца Артура в честь третьего сына королевы Виктории. Благодаря лучшим докам и открытию серебра Гавань Принца Артура быстро переросла своего соседа, а 1884 году она была переименована в Порт-Артур. Начавшееся в 1875 году в Форт-Уильяме строительство Канадской тихоокеанской железной дороги вдохнуло в него новую жизнь, вызвав приток рабочих и иммигрантов, но также вызвало продолжительное недоверие и соперничество между поселениями.

С упадком добычи серебра в конце века ведущей индустрией стала лесозаготовка. Брёвна с помощью лошадей доставлялись к речным берегам, откуда сплавлялись к расположенным на побережье озера Верхнее лесопилкам. В 1882 году была завершена первая железнодорожная линия с запада, и увеличивающийся поток перевозок зерна привёл к процветанию Форт-Уильяма. Через 2 года был построен первый элеватор, а к 1920-м порты региона имели самые большие зернохранилища в Северной Америке.

С начала XX века стал подниматься вопрос об объединении Форт-Уильяма и Порт-Артура. В 1920 и 1958 годах проводились плебисциты об объединении, но они ни к чему не привели. В 1969 году правительство провинции Онтарио издало указ об объединении двух городов с 1 января 1970 года, и их жителям было предложено выбрать название. На голосовании с небольшим перевесом победил вариант Тандер-Бей.

Экономика 

Тандер-Бей — крупный транспортный узел и порт, а также центр одноимённого округа. В городе также расположены предприятия машиностроения, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. Лесная промышленность является главным источником рабочих мест в промышленности. Через порт вывозятся продукты лесной промышленности, уголь и калиевая соль, но главным объектом портового трафика — больше 70% остаётся зерно. Сооружения для хранения зерна порта Тандер-Бей одни из самых больших в мире. В прочие индустрии входят производство железнодорожных вагонов, судоремонт, сборка специализированного оборудования и биотехнологии. Также занятость обеспечивают развитые сферы управления, услуг и туризма.

Население 
Население, согласно переписи 2016 года оставляет 107 909 человек, метрополии — 121 621 жителей.

Климат

Достопримечательности 
Уэверли-Парк — общественный парк, расположенный в северной части Тандер-Бей.

Спорт 
В 1995 году в городе прошел Чемпионат мира по лыжным видам спорта.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт города Тандер-Бей

Города Онтарио
Порты Канады
Города на Великих озёрах